Tlahuapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Rita Tlahuapan, kommunhuvudort, Puebla, 
 Tlahuapan (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar